Баффало () — город, расположенный в округе Джонсон (штат Вайоминг, США) с населением в 3900 человек по статистическим данным переписи 2000 года. Административный центр округа Джонсон.

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в Баффало проживало 3900 человек, 1042 семьи, насчитывалось 1718 домашних хозяйств и 1842 жилых дома. Средняя плотность населения составляла около 427 человек на один квадратный километр. Расовый состав Баффало по данным переписи распределился следующим образом: 96,46 % белых, 0,10 % — чёрных или афроамериканцев, 0,82 % — коренных американцев, 0,05 % — азиатов, 2,03 % — представителей смешанных рас, 0,54 % — других народностей. Испаноговорящие составили 1,82 % от всех жителей города.

Из 1718 домашних хозяйств в 26,1 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 48,8 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 8,4 % семей женщины проживали без мужей, 39,3 % не имели семей. 35,3 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 16,1 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,21 человек, а средний размер семьи — 2,88 человек.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 23,1 % — жители младше 18 лет, 5,6 % — между 18 и 24 годами, 22,6 % — от 25 до 44 лет, 27,1 % — от 45 до 64 лет и 21,5 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 44 года. На каждые 100 женщин в Баффало приходилось 93,5 мужчин, при этом на каждые сто женщин 18 лет и старше приходилось 89,4 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в городе составил 29 392 доллара США, а средний доход на одну семью — 40 683 доллара. При этом мужчины имели средний доход в 28 716 долларов США в год против 19 688 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил 19 054 доллара в год. 6,7 % от всего числа семей в округе и 10,4 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 7,0 % из них были моложе 18 лет и 12,4 % — в возрасте 65 лет и старше.

География 
По данным Бюро переписи населения США город Баффало имеет общую площадь в 9,06 квадратных километров, водных ресурсов в черте населённого пункта не имеется.

Город Баффало расположен на высоте 1416 метров над уровнем моря. Климат пустынный, полузасушливый (префикс «BSk» по Классификации климатов Кёппена).

Примечания

Ссылки 
 Chamber of Commerce website
 City website

Города Вайоминга
Окружные центры Вайоминга
Населённые пункты округа Джонсон (Вайоминг)